Ба́хмацька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Бахмач Чернігівської області.

 Бахмацька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Бахмацька вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці